Das Mixed der Australian Championships 1929 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressieger waren Daphne Akhurst  und Jean Borotra. Im Endspiel setzten sich Daphne Akhurst / Edgar Moon gegen Marjorie Cox / Jack Crawford mit 6:0 und 7:5 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Mixed
1929